25-ият час може да се отнася за:
 Двадесет и петият час (La vingt-cinquième heure), филм от 1967 година;
 25-ият час (The 25th Hour), роман на Дейвид Бениоф от 2001 година;
 25-ият час (25th Hour), американски филм от 2002 година, адаптация на романа.